Personne superieur
Luciana peut désigner :
Luciana, une ville espagnole de la province de Ciudad Real ;
Luciana, une chanteuse britannique.
Luciana, une goélette néerlandaise de 1916.
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Luciana.